Kürthy Lajos (1785–1863) földbirtokos, testőr, Komárom vármegye alispánja, Kürthy István (katona) apja
Kürthy Lajos (1852–1921) báró, több vármegye főispánja, kijelölt miniszter, Kürthy István (katona) fia
Kürthy Lajos (1986– ) sportoló, súlylökő olimpikon